Конде-ан-Бри () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Шато-Тьерри. Население кантона на 2011 год составляло 8 797 человек.

Код INSEE кантона — 0210. Всего в кантон Конде-ан-Бри входило 27 коммун, из них главной коммуной являлась Конде-ан-Бри.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Артонж — 193 чел.
 Барзи-сюр-Марн — 386 чел.
 Больн-ан-Бри — 275 чел.
 Виффор — 334 чел.
 Жольгон — 663 чел.
 Конде-ан-Бри — 659 чел.
 Коннижи — 320 чел.
 Крезанси — 1 125 чел.
 Курбуэн — 300 чел.
 Куртмон-Варен — 293 чел.
 Ла-Сель-су-Монмирай — 115 чел.
 Ла-Шапель-Монтодон — 188 чел.
 Марше-ан-Бри — 275 чел.
 Мези-Мулен — 529 чел.
 Монлевон — 259 чел.
 Монтиньи-ле-Конде — 82 чел.
 Монтюрель — 147 чел.
 Парньи-ла-Дюи — 175 чел.
 Пасси-сюр-Марн — 156 чел.
 Рёйи-Совиньи — 226 чел.
 Розуа-Бельваль — 105 чел.
 Сель-ле-Конде — 77 чел.
 Сент-Аньян — 103 чел.
 Сент-Эжен — 244 чел.
 Трелу-сюр-Марн — 981 чел.
 Фонтенель-ан-Бри — 223 чел.
 Шартев — 364 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 29,6 %
 промышленность — 12,1 %
 строительство — 9,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 24,9 %
 государственные и муниципальные службы — 23,8 %

Уровень безработицы (2011 год) — 11,2 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Эна — 15,9 %).
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2011 год) — 24 945 (Франция в целом — 25 140, департамент Эна — 21 148).

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Николя Саркози 27,8 % голосов  против  27,5 % у Марин Ле Пен и 19,7 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 56,7 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 33,5 %, Жан-Мари Ле Пен — 17,8 %; 2 тур: Саркози — 60,0 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Эна они поддержали действовавшего депутата, кандидата партии Союз за народное движение Изабель Вассёр, получившую 37,1 % голосов в 1-м туре и 43,8 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна